Gaetano Quattrocchi ist der Name folgender Personen:

* Gaetano Quattrocchi (Bischof) (1850–1903), italienischer Geistlicher, Bischof von Mazara del Vallo 
 Gaetano Quattrocchi (Schachspieler), italienischer Schachspieler